Karl Rignell kan syfta på:

 Karl Rignell (1871–1946), svensk militär
 Karl Rignell (1876–1936), svensk präst

Se även 
 Karl-Erik Rignell